Мастерс 1976 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1976 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший в январе 1976 года в New London Theatre, Лондон. Победителем турнира стал Рэй Риардон, обыгравший в финале Грэма Майлса со счётом 7:3.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 5 200
 Победитель: £ 2 000

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 7 фреймов

 Фред Дэвис 4:2 Клифф Торбурн  
 Джон Палмен 4:2 Деннис Тейлор

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1976 год в снукере